Eredivisie (1998/1999) była 42. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół Feyenoord. Tytuł króla strzelców zdobył Ruud van Nistelrooy, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 31 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1998 w Holandii
1999 w Holandii